Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у женщин на летних Олимпийских играх 2008 в Пекине проходили с 17 по 20 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (55,60 с) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (56,50 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований Мелани Уокер установила новый олимпийский рекорд — 52,64.

Соревнования

Предварительные забеги 

Первые три спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё четыре человека, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменок.

Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Полуфинал 

Первые четыре спортсменки из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований.

Финал

Примечания 

Бег с барьерами на Олимпийских играх